Нью́ман, Нью́мен (, ) — английская или еврейская фамилия.

Персоналии 
 Ньюман, Алек (род. 1974) — шотландский актёр театра и кино.
 Ньюман, Аллен Джордж (1875—1940) — американский скульптор.
 Ньюман, Альфред (1900—1970) — американский кинокомпозитор, дирижёр и аранжировщик.
 Ньюман, Арнольд (1918—2006) — американский фотограф.
 Ньюман, Барнетт (1905—1970) — американский художник, представитель абстрактного экспрессионизма.
 Ньюман, Бернард (1897—1968) — британский писатель.
 Ньюман, Гай (род. 1969) — австралийский ватерполист.
 Ньюман, Гэри (род. 1958) — английский исполнитель новой волны.
 Ньюман, Джейми Рэй (род. 1978) — американская актриса и певица, наиболее известная благодаря ролям на телевидении.
 
 Ньюмен, Джон Генри (1801—1890) — английский кардинал, богослов и философ, писатель.
 Ньюмен, Джонни (род. 1963) — американский баскетболист.
 Ньюман, Джордж (1903—1997) — американский химик.
 Ньюман, Джэй (1948—2007) — американский философ.
 Ньюман, Дэвид (род. 1954) — американский кинокомпозитор.
 Ньюман, Дэйзи (1904—1994) — американская писательница.
 Ньюман, Кайл (род. 1976) — американский режиссёр, сценарист, продюсер, актёр.
 Ньюман, Ким (род. 1959) — английский кинокритик и журналист, писатель в жанре хоррор.
 Ньюман, Колин (род. 1954) — английский музыкант.
 Ньюман, Крис (род. 1958) — английский немецкий художник.
 Ньюман, Кэмпбелл (род. 1963) — 38-й премьер-министp австралийского штата Квинсленд.
 Ньюман, Леслеа — американская писательница.
 Ньюман, Майкл «Чак» (род. 1946) — американский математик и криптоаналитик.
 Ньюман, Макс (1897—1984) — британский математик.
 
 Ньюман, Мелвин Спенсер (1908—1993) — американский химик.
 Ньюмен, Огастес Чарльз (1904—1972) — британский военачальник, подполковник, кавалер Креста Виктории.
 Ньюман, Оливер Майкл Гриффитс (род. 1941) — австралийский орнитолог.
 Ньюман, Петер — австралийский эколог и урбанист.
 Ньюман, Петер Кеннет (1928—2001) — английский экономист, историк.
 Ньюман, Пол (1925—2008) — американский актёр и режиссёр.
 Ньюман, Пол (род. 1959) — английский игрок в крикет.
 
 Ньюман, Роберт (1858—1926) — английский импресарио.
 Ньюман, Роберт Лофтин (1827—1912) — американский писатель.
 Ньюман, Роберт С. (род. 1943) — американский анторополог.
 Ньюман-Валински, Роза (урождённая Нейман, 1888—1953) — американский еврейский поэт (идиш) и скульптор.
 Ньюман, Рози (1896—1988) — одна из первых фотолюбительниц, оценивших возможности цветной плёнки, видеооператор-любитель, дочь богатого английского финансиста.
 
 Ньюман, Рэнди (род. 1943) — американский певец, композитор, пианист.
 Ньюман, Сесил (1903—1976) — американский издатель.
 Ньюмен, Сол (род. 1972) — американский политический автор.
 Ньюман, Стюарт Алан (род. 1945) — американский цитолог и анатом.
 Ньюмен, Том (1894—1943) — английский игрок в снукер и английский бильярд.
 Ньюман, Том — американский нанофизик.
 Ньюман, Томас (род. 1955) — американский композитор, автор музыки ко многим фильмам.
 Ньюман, Уильям Стейн (1912—2000) — американский музыковед.
 Ньюман, Фред (род. 1935) — американский автор, основатель «социальной терапии».
 Ньюман, Френсис (ум. 1660) — английский колонист в Америке.
 Ньюман, Френсис (1888—1928) — американская писательница, покончившая с собой.
 Ньюман, Френсис Уильямс (1805—1897) — английский учёный и писатель, брат Дж. Г. Ньюмена.
  (род. 1946) — американский математик.
 Ньюман, Эдуард (1801—1876) — американский натуралист.
 Ньюман, Эдвин (1919—2010) — американский журналист.
 Ньюмен, Эзра (1929—2021) — американский физик.
 Ньюман, Эмил (1911—1984) — американский кинокомпозитор.
 Ньюман, Эрнест (1868—1959) — английский музыковед.

Спорт 
 «Ньюмен» — аргентинский спортивный клуб.

См. также 
 Нейман
 Найман
 Нойман